Vespa:

 Vespa — научное название рода настоящих ос.
 Vespa — название культового итальянского мотороллера, ставшего первым успешным скутером в мире.
 Vespa 150 TAP — мотороллер Vespa с 75-мм безоткатным орудием М-20, разработанный для нужд французских ВДВ в 1956 году.